Always & Forever – album degli Eternal del 1993
 Always & Forever – album di Randy Travis del 1987
 Always and Forever – singolo degli Heatwave del 1977
 Always and Forever – singolo di Kostas Martakis del 2008
 Always and Forever – album degli Alien Ant Farm del 2015
 Al cuor non si comanda (Always and Forever) – film TV del 2009 diretto da Kevin Connor